Zatím dobrý může být:

 Zatím dobrý (román) – román Jana Nováka o skupině bratří Mašínů (2004)
 Zatím dobrý (album) – album Spirituál kvintetu (2009)
 Zatím dobrý (album, Dark Gamballe) – album Dark Gamballe (2013)